Бон-Жезус () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Алту-Медиу-Гургея. Население составляет  22 629 человек на 2010 год. Занимает площадь 5 469,182 км². Плотность населения — 4,14 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 24 327 жителей.

История 
Город основан в 1920 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 год составляет  реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 год составляет 6079,58 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,72 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания

Муниципалитеты штата Пиауи